Sherriff ist der Familienname folgender Personen:

 Gail Sherriff (* 1945), französische Tennisspielerin
 Carol Sherriff (* 1946), australische Tennisspielerin
 R. C. Sherriff (1896–1975; eigentlich Robert Cedric Sherriff), englischer Schriftsteller und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Sheriff (Begriffsklärung)